Melrose Place může být:
 Melrose Avenue (označována též jako Melrose Place) – ulice v Los Angeles
 Melrose Place (seriál, 1992) – americký televizní seriál z let 1992–1999
 Melrose Place (seriál, 2009) – americký televizní seriál z let 2009–2010